Серге́й Никола́евич Крыло́в:
 Крылов, Сергей Николаевич (род. 1948) — российский шахматист.
 Крылов, Сергей Николаевич (род. 1963) — российский автогонщик.